Beers Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beers Lake (Indiana), im Noble County
 Beers Lake (Minnesota), im Otter Tail County